Feliciano López era il campione in carica, ma è stato sconfitto al secondo turno Denis Shapovalov.

In finale Matteo Berrettini ha sconfitto Cameron Norrie con il punteggio di 6-4, 6(5)-7, 6-3

Teste di serie 

  Matteo Berrettini (campione)
  Denis Shapovalov (semifinale)
  Jannik Sinner (primo turno)
  Alex De Minaur (semifinale)

  Aslan Karacev (secondo turno)
  Daniel Evans (quarti di finale)
  Lorenzo Sonego (primo turno)
  Fabio Fognini (secondo turno)

Wildcard 

  Liam Broady (primo turno)
  Jack Draper (quarti di finale)

  Andy Murray (secondo turno)

Qualificati 

  Viktor Troicki (secondo turno)
  Sebastian Ofner (primo turno)

  Illja Marčenko (primo turno) 
  Aleksandar Vukic (primo turno)

Lucky loser 

  Alejandro Tabilo (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Cinch Championships 2021